Dilatation (på engelska även dilation) hänvisar till en utvidgning eller expansion i volym eller omfattning, motsatsen till sammandragning (konstriktion). Det härrör från latinets dilatare, "att utvidga".

 Tidsdilatation – inom fysik, hur tiden på klockor upplevs om referenssystemen befinner sig i relativ rörelse 
 Vasodilatation – inom medicin, blodkärl slappnar av och kärlen utvidgar sig